La ligne 370B est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Grammont à Flobecq entre  et .

Histoire 
 : mise en service en traction vapeur entre la gare de Grammont et Everbecq (nouvelle section, ) ; exploitation par la SNCV.

 : prolongement d'Everbecq à la gare de Flobecq, nouvelle section entre Everbecq et Flobecq Rue Georges Jouret () et section Flobecq Rue Georges Jouret - Gare commune avec la ligne 403 Ath - Flobecq ().

 : suppression, remplacement par une ligne d'autobus n°11.

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 370 (1931), numéro de tableau partagé avec la ligne 370A.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

 

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Orientale
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut
tram
tram
tram
tram
tram